Teorema di Weyl (algebra lineare) – In algebra lineare, un teorema anche noto come disuguaglianza di Weyl.
 Disuguaglianza di Weyl (teoria dei numeri) – Un risultato nella teoria dei numeri.